Sixth Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Sixth Lake (Kalifornien), Inyo County, Kalifornien 
 Sixth Lake (Michigan), Montcalm County, Michigan 
 Sixth Lake (Cass County, Minnesota), Minnesota 
 Sixth Lake (Clearwater County, Minnesota), Minnesota 
 Sixth Lake (Essex County, New York), New York 
 Sixth Lake, Teilsee der Fulton Chain Lakes im Herkimer County, New York